«Гомер и Эдди» () — кинофильм 1989 года режиссёра Андрея Кончаловского. Гран-при Международного кинофестиваля в Сан-Себастьяне.

Сюжет 
Гомер (Джеймс Белуши) — добродушный, но психически неполноценный человек с психикой ребёнка, брошенный в детстве родителями из-за травмы, которая и сделала его неполноценным, едет в дом отца, который находится при смерти. Ограбленный по дороге хулиганами, он встречает Эдди (Вупи Голдберг), смертельно больную и озлобленную женщину, которая сбежала из психиатрической лечебницы. Ей всё равно, куда ехать, и у неё есть машина. Вместе они продолжают путешествие…

В ролях 
 Джеймс Белуши — Гомер Ланза
 Вупи Голдберг — Эдди Серви
 Карен Блэк — Белла
 Энн Рэмси — Эдна
 Нэнси Энн Парсонс — Мэйд
 Джимми Ф. Скэггс - Иисус #1
 Елена Коренева — эпизод
 Фриц Фельд — гробовщик (последняя роль актёра)

Съёмочная группа 
 Режиссёр: Андрей Кончаловский
 Сценарист: Патрик Кирилло
 Композитор: Эдуард Артемьев

Примечания

Ссылки 

 «Гомер и Эдди» на сайте «Энциклопедия отечественного кино»
 Фильм «Гомер и Эдди» на сайте Андрея Кончаловского
 http://www.tvkultura.ru/news.html?id=8118&cid=1484

Фильмы с музыкой Эдуарда Артемьева
Фильмы-драмы США
Кинокомедии США
Кинокомедии 1989 года
Фильмы — лауреаты МКФ в Сан-Себастьяне
Фильмы США 1989 года